Natta puede referirse a:
 Alfiano Natta, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 Alessandro Natta, político italiano, secretario general del Partido Comunista Italiano
 Giulio Natta, químico y profesor universitario italiano galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1963
 Lucio Pinario Natta, magister equitum